Tossignanesi – abitanti di Borgo Tossignano
Tossignanesi – abitanti di Tossignano